

Politica 
 CPN – Comitato Politico Nazionale

Codici 
 CPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Rodney (Papua Nuova Guinea)